Атаров (Атарова) — фамилия:

 Атаров, Николай Сергеевич (1907—1978) — русский советский прозаик, фронтовой корреспондент.
 Атаров, Юрий Тигранович (1921—2003) — советский актёp, автоp и исполнитель песен.

 Атарова, Ксения Николаевна (род. 1943) — филолог, литературовед, редактор, переводчик (английский и французский языки); дочь Н. С. Атарова.